LSN est un sigle qui peut faire référence à :
 Los Banos Municipal Airport, selon le code AITA des aéroports, 
 , un NAT à grande échelle utilisé pour la transition d'IPv4 vers IPv6